Gunnar Halle (Larvik, 11 de agosto de 1965) é um ex-futebolista profissional e atualmente treinador noruegues, foi defensor milita como treinador do FK Lyn.

Carreira 
Halle integrou o elenco da Seleção Norueguesa de Futebol, na Copa do Mundo de 1994 e 1998.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Noruega
Treinadores de futebol da Noruega
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998